Bringezu ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Bringezu (1898–1974), deutsche Politikerin (FDP), MdL
 Stefan Bringezu (* 1958), deutscher Umweltwissenschaftler